Wimbledon 2016 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmaganiamiały miejsce pomiędzy 29 czerwca–9 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.

Postanowiono, że mecze pierwszej i drugiej rundy wyjątkowo, z powodu złej pogody, będą rozgrywane do dwóch, a nie do trzech wygranych setów.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry podwójnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Wimbledon 2016
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn